Die VI. Arafura Games fanden vom 19. bis zum 26. Mai 2001 in der nordaustralischen Stadt Darwin statt. Es nahmen etwa 3100 Athleten aus 25 Nationen teil. Die Spiele wurden von Australien dominiert, das 998 der insgesamt 1467 Medaillen gewann.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 

2001
Multisportveranstaltung 2001